

Diritto 
 Freedom of panorama – Libertà di panorama

Geografia 
 Cima del Fop – montagna delle Prealpi bergamasche

Informatica 
 Formatting Objects Processor –  (noto anche come Apache FOP) è un'applicazione Java che converte file in formato XSL Formatting Objects (XSL-FO) in file stampabili nei formati Portable Document Format (PDF) o di altro tipo

Medicina 
 Fibrodisplasia ossificante progressiva – rara malattia genetica
 Forame ovale pervio – malattia dell'apparato cardiocircolatorio